Stanisław Żak (ur. 1930) – generał dywizji WP, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP w latach 1990–1991.
 Stanisław Ludwik Żak – dr hab. profesor nauki o kulturze fizycznej w specjalności antropomotoryki, teorii gier sportowych, teorii sportu, teorii rekreacji.
 Stanisław Józef Żak (ur. 1932) – polski literaturoznawca, historyk, publicysta, senator I i II kadencji.
 Stanisław Żak – dr hab. w specjalności filologii polski, historii i teorii literatury.
Stanisław Żak – Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Przypisy